|-
| 149201 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149202 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149203 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149204 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149205 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149206 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149207 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149208 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 149209 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 149210 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149211 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149212 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149213 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149214 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149215 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149216 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149217 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149218 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149219 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149220 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149221 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149222 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149223 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149224 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149225 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149226 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149227 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149228 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149229 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149230 - ||  || 5 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149231 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149232 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149233 - ||  || 7 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 149234 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149235 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149236 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149237 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149238 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149239 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149240 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149241 - ||  || 15 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149242 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149243 Dorothynorton ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 149244 Kriegh ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 149245 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149246 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149247 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149248 - ||  || 29 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149249 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149250 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149251 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149252 - || 2002 TJ || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149253 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149254 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149255 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149256 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149257 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149258 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149259 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149260 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149261 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149262 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149263 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149264 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149265 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149266 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149267 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149268 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 149269 - ||  || 2 octombrie 2002 || Needville || Needville
|-
| 149270 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 149271 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149272 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149273 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149274 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149275 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149276 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149277 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149278 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149279 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149280 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149281 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149282 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149283 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149284 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149285 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149286 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149287 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149288 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149289 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149290 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149291 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149292 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149293 - ||  || 7 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149294 - ||  || 7 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149295 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149296 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149297 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149298 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149299 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149300 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-